Ayancık (district), een Turks district in de provincie Sinop
 Ayancık (stad), een stad in het Turkse district Ayancık